O Campeonato da Europa de Hóquei em Patins Sub-17 é uma competição de seleções europeias masculinas de Hóquei em Patins para jogadores com 17 ou menos anos. Esta competição acontece todos os anos e é organizada pela World Skate Europe – Rink Hockey.

Histórico

Tabela das Medalhas